Les différents sens de GSSG sont :
 en biologie, GSSG représente la forme oxydée du glutathion: le disulfure de glutathion ;
 GSSG est le nom du vaisseau Gundam Seed C.E. 73 -STARGAZER- de la série télévisée Gundam SEED.